Le cinéma Opéra (ou Cinéma-opéra) est une salle de spectacle de Reims ouverte en 1923.

Historique 
Le cinéma Opéra se situe au cœur de la ville de Reims et possède une façade de style Art déco et Art nouveau au 9-11, rue de Thillois ; cette entrée est désormais désaffectée et son entrée actuelle se situe au 3, rue Théodore-Dubois.

C'est l’œuvre des architectes Émile Thion et Marcel Rousseau pour Joyeux et Verbiest ; la construction a débuté en 1922. La salle fut inaugurée le . Les sculptures ont été réalisées sur des dessins de Berton et les vitreries sont l'œuvre du maître verrier est Prost-Lannes.

La façade sur la rue Théodore-Dubois fut détruite en 1926 et l'intérieur réhabilité en 1981 pour accueillir plusieurs salles de projection. En effet le projet initial remplaçait l'Aéro-cinéma par l'Aéro-palace qui pouvait contenir 1450 personnes. Son style, riche en couleurs et en arrondis, avait une coupole innovante qui, en s'ouvrant, permettait de voir le ciel.

La façade rue Thillois est inscrite, depuis 1981, à l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

En 2017, le cinéma est reconstitué sur la place Drouet-d'Erlon, avec la création d'un multiplexe plus grand et plus moderne de 11 salles et 1600 sièges.
En 2021, une opération de construction d'un immeuble d'appartement est en cours de réalisation qui entraine la démolition partielle avec préservation de la façade classée.

Exploitation 
La salle faisait partie du réseau Art et Essai .

Notes et références

Articles connexes 
Liste des monuments historiques de la Marne.
Cinémas de Reims

Salle de cinéma dans le Grand Est
Cinéma monument historique en France
Monument historique à Reims
Monument historique inscrit en 1981
Architecture Art déco à Reims
Culture à Reims
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » à Reims
Édifice labellisé « Patrimoine du XXe siècle » dans la Marne
Édifice construit en 1923